Museo dello sport a Torino
Museo dello sport e dell'olimpismo a San Marino
Museo dello sport Mané Garrincha a Rio de Janeiro